Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Łopuski – polski żołnierz
 Jan Łopuski – polski prawnik
 Mikołaj Łopuski – polski hokeista